Михаил Иудович Говбиндер (29 сентября 1924 — 23 июня 2006, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР, международный мастер ИКЧФ (1975).

Многократный чемпион Таджикской ССР. В составе сборной Таджикской ССР участник спартакиад народов СССР 1959, 1963, 1967 и 1979 гг.

Добился значительных успехов в игре по переписке. Стал серебряным призером 11-го чемпионата СССР по переписке. Победил в 6-м чемпионате Европы. Участвовал в 10-м чемпионате мира по переписке.

После распада СССР жил в Москве. Похоронен на Невзоровском кладбище в Пушкинском районе Московской области.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. И. Говбиндера в базе Chessgames
 Личная карточка М. И. Говбиндера на сайте 365Chess
Шахматисты СССР
Шахматисты XX века
Умершие в Москве